The Grouch – film del 1912 prodotto dall'Edison Company
 The Grouch – film del 1913 prodotto dalla Victor Film Company
 The Grouch – film del 1916 di regista non noto prodotto dall'Essanay Film Manufacturing Company
 The Grouch – film del 1918 diretto da Oscar Apfel
 The Grouch – film del 1918 di regista non noto prodotto dalla Vitagraph Company of America